Lövåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lövåstjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Lövåstjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (4,24 ha)
Lövåstjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Lövåstjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Lövåstjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Lövåstjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (3,98 ha)
Lövåstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Lövåstjärnarna, sjö i Sundsvalls kommun, 
Lövåstjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (9,49 ha)
Lövåstjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (2,8 ha)

Se även
Lövåsatjärn, sjö i Varbergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn